Schänzchen ist

 Schänzchen (Bonn), ursprünglich ein Teil des Römerlagers Castra Bonnensia
 Schänzchen (Aachen), ein ehemaliger Wehrturm der Aachener Stadtmauer